Берсеменово — название населённых пунктов в России:

 Берсеменово — деревня в Красносельском районе Костромской области.
 Берсеменово — село в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области.